

Geografia 
 Dimitrov – comune dell'Armenia, nella provincia di Ararat
 Dimitrov – denominazione, dal 1938 al 2016, della città ucraina di Myrnohrad

Persone 
 Daniel Dimitrov (1967) – ex cestista bulgaro
 Dimităr Dimitrov (1959) – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro
 Dobromir Dimitrov (1991) – pallavolista bulgaro
 Filip Dimitrov (1955) – politico bulgaro
 Georgi Dimitrov (1882-1949) – politico bulgaro
 Georgi Dimitrov Georgiev (1959) – ex calciatore bulgaro
 Grigor Dimitrov (1991) – tennista bulgaro
 Hrisimir Dimitrov (1974) – ex cestista bulgaro
 Ilija Dimitrov (1996) – calciatore bulgaro
 Ivajlo Dimitrov (1989) – calciatore bulgaro
 Ivan Dimitrov (1958) – scultore bulgaro
 Ivan Milanov Dimitrov (1935-2019) – calciatore bulgaro
 Nikola Dimitrov (1972) – diplomatico e politico macedone
 Nikolaj Dimitrov (1987) – calciatore bulgaro
 Pantelej Dimitrov detto Lejkata (1940-2001) – calciatore bulgaro
 Radoslav Dimitrov (1988) – calciatore bulgaro
 Rostislav Dimitrov (1974) – ex triplista bulgaro
 Srđan Dimitrov (1992) – calciatore serbo
 Stepan Dimitrov (1995) – taekwondoka moldavo
 Velizar Dimitrov (1979) – calciatore bulgaro
 Vladimir Dimitrov (1882–1960) – pittore bulgaro
 Vladimir Dimitrov (1972) – ex cestista bulgaro

Altro
 2371 Dimitrov – asteroide della fascia principale
 G.M. Dimitrov – stazione della metropolitana di Sofia